«Вертикальный луч солнца» (, ) — фильм 2000 года, сценаристом и режиссёром которого является французский режиссёр вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг. Немецкое название фильма — «Лето в Ханое» (). Известны также другие переводы названия этого фильма на русский язык: «Прямой луч солнца» и «В разгар лета» и «Вертикальное лето».

«Вертикальный луч солнца» — третий, завершающий фильм из так называемой «вьетнамской кинотрилогии» Чан Ань Хунга.

Сюжет 
Конец 1990-х годов в Ханое — древней патриархальной столице Вьетнама. Яркое и солнечное, роскошное вьетнамское лето. Обычная обеспеченная столичная семья, которая состоит из трёх сестер и брата, собирается вместе, чтобы отметить годовщину смерти родителей. Четко выраженная сюжетная линия отсутствует. Лишь внешне неторопливые и счастливые семейные хлопоты проходят перед нашими глазами.

Однако, наблюдая за тем, как родные общаются и помогают друг другу, мы постепенно замечаем, что за их внешним благополучием скрываются чувственные семейные драмы — смерть близких, измена, невозможность иметь детей. Но особенность фильма в том, что режиссёр делает для нас все эти открытия как-то поразительно деликатно и нежно.

Самая младшая сестра одинока, она живёт с братом и отчаянно влюбляется в него. Но любовь между близкими родственниками запретна. Другая сестра замужем за человеком, у которого давно есть и другая семья, и ребёнок на стороне. Но она любит его, и он тоже любит её, причём ровно настолько, насколько и другую жену. А третья сестра и её муж скоро станут родителями…

Колониальная французская архитектура, буйство тропических растений и фруктов, красивая девушка, юноша с книжкой, ленивый дух жаркого тропического лета. Прекрасные виды залива Халонг. Созерцательный и неторопливый, фильм словно приглашает нас вместе с автором насладиться гармонией жизни природы и жителей юго-восточной Азии.

В ролях

Дополнительные факты 
 В 2000 году фильм был представлен в программе «Особый взгляд» на 53-м Каннском кинофестивале.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Вертикальный луч солнца» на сайте AsiaFilm.TV

См. также 
 Ханой
 Бухта Халонг
 Годовщина смерти

Фильмы Чан Ань Хунга
Фильмы-драмы Вьетнама
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Вьетнама
Фильмы-мелодрамы Франции
Культ предков во Вьетнаме
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы Вьетнама 2000 года